Wilhelm Dettmer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Dettmer (Schauspieler) (1860–1925), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Georg Dettmer (1808–1876), deutscher Sänger (Bass)